Agrostis zenkeri
 Brachystegia zenkeri
 Divertículo de Zenker
 Scotonycteris zenkeri
 Jonathan Carl Zenker (1799-1837) — botânico alemão

Desambiguações de ciências